Molekulska formula -{C15H21NO4}- se može odnositi na:

 Afurolol
 Metalaksil